|-
| 30701 - || 2381 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30702 - || 3042 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30703 - || 3101 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30704 Phegeus || 3250 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 3365 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30706 - || 4026 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30707 - || 4075 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30708 Echepolos || 4101 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30709 - || 4107 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30710 - || 4137 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30711 - || 4186 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30712 - || 4207 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30713 || 4216 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30714 || 4282 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30715 || 5034 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30716 || 5107 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30717 || 1937 UD || 26 octombrie 1937 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 30718 Records ||  || 14 septembrie 1955 ||  || 
|-
| 30719 - || 1963 RJ || 13 septembrie 1963 ||  || K. W. Kamper
|-
| 30720 - || 1969 GB || 9 aprilie 1969 ||  || 
|-
| 30721 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 30722 Biblioran ||  || 6 septembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 30723 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 30724 Peterburgtrista ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 30725 - ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 30726 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 30727 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 30728 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 30729 - || 1980 TA || 11 octombrie 1980 ||  || 
|-
| 30730 - || 1981 DL || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30731 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30732 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30733 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30734 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30735 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30736 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30737 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30738 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30739 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30740 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30741 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30742 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30743 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30744 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30745 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30746 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30747 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30748 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30749 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30750 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30751 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30752 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30753 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30754 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30755 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30756 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30757 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30758 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30759 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30760 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30761 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30762 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30763 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30764 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30765 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 30766 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 30767 Chriskraft ||  || 6 noiembrie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 30768 - || 1983 YK || 29 decembrie 1983 || Pino Torinese || , 
|-
| 30769 - ||  || 25 septembrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 30770 - ||  || 27 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 30771 - ||  || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30772 - ||  || 2 septembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 30773 - ||  || 6 septembrie 1986 ||  || E. W. Elst
|-
| 30774 - ||  || 25 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30775 Lattu || 1987 QX || 24 august 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30776 - || 1987 QY || 24 august 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30777 - ||  || 21 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 30778 Döblin ||  || 29 septembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 30779 Sankt-Stephan ||  || 17 octombrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 30780 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30781 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30782 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30783 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30784 - || 1988 PO || 11 august 1988 || Palomar || , 
|-
| 30785 Greeley || 1988 PX || 13 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 30786 Karkoschka || 1988 QC || 18 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 30787 - || 1988 RC || 7 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 30788 Angekauffmann ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 30789 ||  || 3 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 30790 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 30791 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 30792 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 30793 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 30794 ||  || 15 octombrie 1988 ||  || 
|-
| 30795 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 30796 - ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30797 - ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30798 Graubünden ||  || 2 februarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 30799 - || 1989 LH || 4 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30800 || 1989 ST || 29 septembrie 1989 || Kushiro || , 
|-